Линдсей Мари Уиздом-Хилтон (; род. 26 мая 1986 года в Нейпервилле, Иллинойс) — американская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2009 года в первом раунде под общим тринадцатым номером клубом «Лос-Анджелес Спаркс». Играла в амплуа лёгкого форварда. После окончания спортивной карьеры вошла в тренерский штаб родной команды NCAA «Пердью Бойлермейкерс», в которой работает и в настоящее время.

Ранние годы 
Линдсей Уиздом-Хилтон родилась 26 мая 1986 года в городе Нейпервилл (штат Иллинойс), училась там же в средней школе Нейква-Вэлли, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте purduesports.com
 Профайл ассистента главного тренера на сайте purduesports.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Баскетбольные тренеры США
Игроки «Лос-Анджелес Спаркс»
Игроки ЖБК «Элицур» Рамла
Игроки ЖБК «Сент-Аман»
Игроки «Чикаго Скай»
Игроки «Вашингтон Мистикс»